Лавлейс — прізвище. Відомі носії:

 Ада Лавлейс (1805—1852) — англійська математик, яка вважається першим програмістом.
 Лінда Лавлейс (1949—2002) — американська порноакторка.

Інше 

  — фільм 2013 року про порноакторку Лінду Лавлейс.